Леви (ударение в зависимости от страны проживания возможно на обоих слогах) — фамилия еврейского происхождения. Этимология от леви — названия иудейского сословия левитов.

От этого корня происходят фамилии  (нотарикон от сган леви — помощник леви) и многие другие.

Известные носители фамилии:

А 
  (род. 1934) — израильский математик и логик.
 
 Леви, Александр Абрамович (1922—2020) — советский и российский юрист-криминалист, доктор юридических наук.
 Леви, Александр Зигфридович (Бенуа ди Стетто, 1896—1979) — швейцарский художник, сын З. Я. Леви.
  (1881—1953) — итальянский философ, антифашист, внук Дж. Леви-Чивиты.
 Леви, Алешандре (1864—1892) — бразильский композитор, сын кларнетиста, импресарио и торговца музыкальными инструментами Энрике Луиса Леви (1829—1896).
 Леви, Альберт (1816—1908) — британский раввин и востоковед.
  (1840—1919) — главный раввин Франции (1907—1919).
 Леви, Анри-Леопольд (1840—1904) — французский исторический живописец.
  (1926—2020) — итальянский журналист, московский корреспондент Corriere della Sera.

Б 
 Леви, Баррингтон (род. 1964) — ямайский музыкант афроямайского происхождения.
  (псевдоним Pierre Victor; 1945—2003) — французский философ и литератор.
 Леви, Беппо (1875—1961) — итальянский математик.
 Леви, Бернар-Анри (род. 1948) — французский философ.
 Леви, Борис Михайлович (род. 1961) — латвийский автор-исполнитель песен.

В 
 Леви, Василий Филиппович (1878—1954) — живописец и график, брат М. Ф. Леви.

Г 
 Леви, Ганс (1904—1988) — американский математик (критерий Куранта — Фридрихса — Леви, случай Леви).
 Леви, Георгий Григорьевич (1918—1973) — советский художник и график.
 Леви, Герман (1839—1900) — немецкий дирижёр.
 Леви, Гидеон (род. 1953) — израильский журналист и публицист.
 Леви, Говард Стэнтон (более известен как Антон Шандор Лавей; 1930—1997) — основатель и верховный жрец организации «Церкви Сатаны», автор «Сатанинской библии».
 Леви, Григорий Семёнович (1891—1977) — советский педиатр, учёный-медик.
 Леви, Гюстав (1819—1894) — французский гравёр на меди и стали.

Д 
 
 Леви, Дебора (род. 1959) — британская писательница южноафриканского происхождения, номинант на премию «Букер» (2012).
  (1872—1965) — итальянский гистолог и анатом.
 Леви, Джейн (род. 1989) — американская актриса.
 Леви, Джулс (1838—1903) — англо-американский корнетист.
 Леви, Джонатан (род. 1996) — шведский футболист.
 Леви, Доро (1899—1991) — итальянский археолог.

Е 
 Леви, Ежи (1949—1972) — польский и шведский шахматист.
 Леви, Елена Ивановна (1903—1996) — советский российский археолог, скифолог.

З 
 Леви, Закари (род. 1980) — американский актёр.
 Леви, Зигмунд (Леберт; 1822—1884) — немецкий пианист и музыковед.
 Леви, Зигфрид (Григорий) Яковлевич (1850—1924) — русский архитектор.

И 
 Леви, Иван Иванович (1900—1965) — советский механик.
  (1856—1939) — главный раввин Франции (1920—1939).
 Леви, Ицхак (1919—1977) — израильский музыковед, фольклорист и журналист, отец Ясмин Леви.
 Леви, Ицхак (род. 1947) — израильский государственный деятель.

Й 
 Леви, Йехуда (род. 1979) — израильский актёр.
 Леви, Йоэль (род. 1950) — израильский дирижёр румынского происхождения.

К 
 Леви, Калман (1819—1891) — французский издатель, основатель издательства Calmann-Lévy.
 Леви, Карло (1902—1975) — итальянский писатель, художник, общественный деятель.
 Леви, Кирилл Георгиевич (1947—2018) — советский и российский геолог и сейсмолог, доктор геолого-минералогических наук, сын Георгия Григорьевича Леви.
 Леви, Клиффорд (род. 1967) — американский журналист, дважды лауреат Пулитцеровской премии.

Л 
 Леви, Лазар (1882—1964) — французский пианист, органист, музыкальный педагог.
 Леви, Лев Израилевич (1911—1976) — советский учёный-металлург, лауреат Сталинской премии, отец В. Л. Леви.
  (1894—1957) — британский кинокомпозитор.
 Леви, Любовь Максимовна (род. 1952) — актриса Иркутского областного театра кукол «Аистёнок», заслуженная артистка России.
 Леви, Людвиг (1859—1907) — немецкий архитектор.
 Леви, Людвиг Маврикиевич (Людовик, 1854—1927) — инженер-железнодорожник и изобретатель, автор конструкции «паровоза Р».

М 
 Леви, Максим Филиппович (1875 — после 1958) — русский и советский врач-гинеколог, гигиенист, учёный-медик и организатор здравоохранения, брат В. Ф. Леви.
  (род. 1987) — немецкий велогонщик.
 Леви, Мариана (1965—2005) — мексиканская актриса.
 Леви, Марион Полин (более известна как По́летт Го́ддар; 1910—1990) — американская актриса, номинантка на премию «Оскар».
 
 Леви, Мики (род. 1951) — израильский политик, депутат Кнессета.
 
 Леви, Мозес (1885—1968) — итальянский художник.
 Леви, Моисей Иосифович (род. 1923) — российский эпидемиолог и иммунолог.
 
 Леви, Моше (1936—2008) — двенадцатый начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля.

Н 
 Леви, Наталия (в замужестве Гинзбург, 1916—1991) — итальянская писательница, дочь Джузеппе Леви.
 Леви, Наталия Николаевна (урождённая Смыслова, 1901—1972) — советский композитор.

О 
 Лёви, Отто (1873—1961) — австрийский физиолог и фармаколог.

П 
 Леви, Пауль (1883—1930) — деятель германского социалистического и коммунистического движения.
 Леви, Питер (1931—2000) — английский поэт, биограф, переводчик.
 Леви, Поль (1886—1971) — французский математик, автор «кривой Леви».
 Леви, Поль (1844—1937) — французский оперный певец, тенор, известный под сценическим именем Поль Лери.
 Леви, Примо (1919—1987) — итальянский писатель, эссеист и поэт, переводчик.
 Леви, Пьер (род. 1956) — французский философ и культуролог, медиатеоретик, педагог.
  (род. 1955) — французский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России с 2020 года.

Р 
 Леви, Роберт Григорьевич (1933—2016) — советский и российский путешественник, трехкратный чемпион СССР по автомототуризму.
 Леви, Рудольф (1875—1944) — немецкий живописец.

С 
 
 Леви, Сергей Максимович (1911—?) — советский инженер-химик, учёный в области светочувствительных материалов, сын Максима Филипповича Леви.
 Леви, Сильвен (1863—1935) — французский ориенталист.
 Леви, Симона (род. 1966) — итальянский междисциплинарный художник и активист.
 Леви, Скотт (род. 1964) — американский профессиональный рестлер, известный под своим сценическим именем Рэйвен.
  (род. 1951) — американских журналист и публицист («Хакеры: Герои компьютерной революции»).

Т 
  (род. 1943) — французский историк математики, брат Бенни Леви.

У 
 Леви, Уильям (род. 1980) — американский актёр кубинского происхождения.

Ф 
  (род. 1968) — французский композитор.
 Леви, Фредерик Генри (Фридрих Генрих Леви, 1885—1950) — немецкий и американский невропатолог и психиатр.
  (1888—1966) — немецкий математик, отец Пола Леви.

Х 
 Леви, Хайман (1889—1975) — шотландский математик и публицист.
 Леви, Харел (род. 1978) — израильский профессиональный теннисист.
 Леви, Хильде (1909—2003) — немецкий и датский физик.
  (род. 1951) — американский джазмен, виртуоз губной гармошки.
 Леви, Хэрри (Гарри) (1926—2007) — настоящее имя британского музыкального продюсера Дона Ардена (Black Sabbath, Electric Light Orchestra, The Small Faces), отца Шэрон Осборн.

Ц 
 Леви, Цвика (1948—2018) — израильский активист-волонтёр, лауреат Государственной премии Израиля

Ч 
 Леви, Чандра (1977—2001) — жертва убийства, приведшего к избирательному скандалу в США.

Ш 
 Леви, Шмуэль (1884—1966) — болгарский еврейский художник, бо́льшую часть жизни проживший в Израиле, в живописи следовавший ориенталистским традициям.
 Леви, Шон (род. 1968) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер.
 Леви, Шэрон Рэйчел (род. 1952) — первоначальная фамилия Шэрон Осборн, американской телеведущей, менеджера своего мужа Оззи Осборна.

Э 
 Леви, Эдвард (1911—2000) — американский государственный деятель, генеральный прокурор.
 Леви, Эдуард Львович (Бенционович; 1878—1938) — русский архитектор, искусствовед.
 Леви, Элифас (1810—1875) — французский оккультист и таролог.
 Леви, Эмануэль (род. 1949) — американский кинокритик, профессор.
 Леви, Эмиль (1826—1890) — французский художник, живописец и иллюстратор.
 Леви, Эрик (род. 1955) — французский композитор, лидер группы «Era».
 Леви, Эрин — американский сценарист.
 Леви, Эрнст (1895—1981) — швейцарский пианист.
  (1883—1917) — итальянский математик, брат Беппо Леви.

Ю 
 Леви, Юджин (род. 1946) — канадский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист.

Я 
 Леви, Якоб (1819—1892) — немецкий раввин, ориенталист, лексикограф.
 Леви, Ясмин (род. 1975) — израильская певица.

Носители двойных фамилий 
 Леви-Абукасис, Орли (род. 1973) — израильская телеведущая, депутат Кнессета.
 Леви-Бабович, Тобия Симович (1879—1956) — старший газзан в Севастополе (1910—1930), караимский гахам Каира.
 Леви-Брюль, Анри (1884—1964) — французский юрист и социолог, сын Люсьена Леви-Брюля.
 Леви-Брюль, Люсьен (первоначально Леви; 1857—1939) — французский философ и антрополог.
 Леви-Булет, Магдалена (род. 1973) — американская бегунья на длинные дистанции.
 Леви-Бьянкини, Анджело (1887—1920) — итальянский флотский офицер, сионист.
 Леви-Дюрмэ, Люсьен (1865—1953) — французский художник-символист.
 Леви Кардозо, Вальдемар (1900—2009) — последний фельдмаршал бразильской армии.
 Леви-Ланг, Андре (род. 1937) — французский экономист и финансист.
 Леви-Монтальчини, Джино (первоначальное имя — Луиджи Леви; 1902—1974) — итальянский архитектор, брат Риты Леви-Монтальчини.
 Леви-Монтальчини, Паола (исходная фамилия Леви; 1909—2000) — итальянская художница, сестра-близнец Риты Леви-Монтальчини.
 Леви-Монтальчини, Рита (исходная фамилия Леви; 1909—2012) — нейробиолог.
 Леви-Провансаль, Эварист (1894—1956) — французский востоковед-арабист, специалист по истории Магриба и мусульманской Испании в средние века.
 Леви-Стросс, Клод (1908—2009) — антрополог.
 Леви-Танай, Сара (ум. 2005) — израильский хореограф, композитор и поэт-песенник, лауреат Премии Израиля.
 Леви-Чивита, Джакомо (1846—1922) — итальянский политик, сенатор Королевства Италия.
 Леви-Чивита, Туллио (1873—1941) — итальянский математик, сын Джакомо Леви-Чивиты.
 Кальман-Леви, Робер (1899—1982) — французский издатель, первый муж Ж. Пятигорской.
 Коллинс-Леви, Джейкоб (род. 1992) — австралийский актёр.
 Мишель-Леви, Огюст (1844—1911) — французский петрограф и химик.

Псевдонимы 
 Анен, Роже (настоящая фамилия Леви; 1925—2015) — французский актёр и режиссёр.

Нееврейские фамилии 
Фамилия Леви (Leavee) — шотландско-кельтского происхождения и происходит от имени Льюис (Людвиг, Людовик). Одним из аристократических домов Франции был дом де Леви (Lévis), берущий своё имя от сеньории Леви-Сен-Ном в Иль-де-Франсе. См. также Мултон-Леви, Меган (Моултон-Ливи; род. 1985).
 См. также 
 Леви (род)
 Тельца Леви
 Символ Леви-Чивиты
 
 
 Кометы Шумейкеров-Леви
 Деменция с тельцами Леви
 Критерий Куранта — Фридрихса — Леви

 Примечания